Станисла́в Никола́евич Ти́щенко (; 26 декабря 1974, Донецк) — российский и украинский футболист, вратарь.

Карьера 
Профессиональную карьеру начал в «Металлурге» из Константиновки, далее играл за «Волынь» и «Металлург». С 1996 по 1998 год выступал в «Шахтёре» из Стаханова. После чего перебрался в белорусский клуб «Молодечно» из одноимённого города. С 1999 по 2001 годы играл в казахстанских клубах «Синтез» и «Мангыстау».

В 2004 году перебрался в Россию, играл сначала в «Спартаке» из Нальчика, затем в «Зените» из Челябинска и в пятигорском клубе «Машук-КМВ». В феврале 2007 года перешёл в курский «Авангард». В 2008 году играл за астраханский «Волгарь-Газпром-2». В 2009 году перешёл в «Металлург» из Красноярска, в ноябре 2010 года руководство которого решило не продлевать контракт с игроком. Сезон 2011/12 провёл в ставропольском «Динамо», после окончания сезона занял должность тренера вратарей в клубе Первой лиги Украины «Олимпик» (Донецк).

Достижения 
 Лучший вратарь зоны «Юг»: 2008

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты России
Футболисты Украины
Игроки ФК «Волынь»
Игроки ФК «Металлург» Донецк
Игроки ФК «Стаханов»
Игроки ФК «Молодечно-ДЮСШ-4»
Игроки ФК «Ордабасы»
Игроки ФК «Каспий» Актау
Игроки ФК «Нива» Винница
Игроки ФК «Электрометаллург-НЗФ»
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК «Челябинск»
Игроки ФК «Машук-КМВ»
Игроки ФК «Авангард» Курск
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь